Фридрих Эгон фон Фюрстенберг (, ; 8 октября 1813, Вена, Австрийская империя — 20 августа 1892, Хуквалди, Австро-Венгрия) — австро-венгерский кардинал. Архиепископ Оломоуца с 6 июня 1853 по 20 августа 1892. Кардинал-священник с 12 мая 1879, с титулом церкви Сан-Кризогоно с 27 февраля 1880.

Биография 
Фридрих Эгон фон Фюрстенберг родился в Вене, Австрийская империя, 8 октября 1813 года. Он имел титул ландграфа; его родителями были ландграф Фридрих Карл цу Фюрстенберг-Вейтра (1774—1856) и принцесса Мария Терезия цу Шварценберг (1780—1870). Фридрих Эгон фон был двоюродным братом кардинала Фридриха принца цу Шварценберга (1809—1885).

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Чехии
Кардиналы Австрии
Кардиналы Льва XIII
Архиепископы Оломоуца
Похороненные в соборе Святого Вацлава (Оломоуц)